1-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Мадриде (Испания) с 10 по 12 октября 1978 года. В личном первенстве было разыграно четыре комплекта медалей (многоборье, скакалка, мяч, лента), в групповом — один.

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, мяч, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице).

Медалисты

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Скакалка

Мяч

Лента

Финал в групповом первенстве

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Октябрь 1978 года
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Чемпионаты Европы в 1978 году
Спорт в Испании в 1978 году